Fernando Poe ist der Name folgender Personen:

*Fernando Poe Sr. (1916–1951), philippinischer Schauspieler
Fernando Poe Jr. (1939–2004), philippinischer Schauspieler und Politiker

Siehe auch:
 Fernando Póo